Rajd Szwecji 2015 (63st Rally Sweden) – rajd samochodowy rozgrywany w Szwecji od 12 do 15 lutego 2015 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd był rozegrany na śniegu. W tym roku rajd odbywał także na terenie Norwegii.

Rajd wygrała francuska załoga Sébastien Ogier i Julien Ingrassia, jadąca Volkswagenem Polo R WRC, którzy zapewnili sobie zwycięstwo na ostatnim odcinku specjalnym. Drugie miejsce ze stratą niecałych siedmiu sekund zajęli Belgowie Thierry Neuville i Thierry Gilsoul jadący Hyundaiem i20 WRC. Trzecie miejsce ze stratą blisko czterdziestu sekunda zajęła załoga norweska Andreas Mikkelsen i Ola Floene również jadąca Volkswagenem Polo R WRC. Najwyżej z Polaków został sklasyfikowany Robert Kubica zajmując dziewiętnaste miejsce, wygrał on jeden z OS-ów, a raz był trzeci. W zajęciu dobrego miejsca w klasyfikacji generalnej przeszkodziła mu awaria samochodu, bowiem przez kilka OS-ów auto nie miał napędu na jedną oś oraz pięciominutowa kara nałożona przez organizatorów rajdu za to, że maksymalne ciśnienie turbosprężarki w Fieście przekraczało limit 2,5 bara. Inna polska załoga startująca w tym rajdzie Michał Sołowow i Maciej Baran do 19 OS-u zajmowała dwunastą lokatą, lecz na kolejnym OS-ie w wyniku wypadku i awarii samochodu nie ukończyła rajdu.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS21

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 2 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za ostatni odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

|}

Klasyfikacja zespołów fabrycznych

WRC 2

WRC 3

JUNIOR WRC

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Szwecji

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Szwecji